HWK steht für:
 Hellmuth Walter Werke in Kiel (Walterwerke), Hersteller von Raketentriebwerken im Zweiten Weltkrieg
 Handwerkskammer
 Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst
 Halswirbelkörper, siehe Wirbel (Anatomie)
 Handwurzelknochen
 Wilpena Pound Airport (IATA-Code), Flugplatz von Hawker (South Australia), South Australia

HWK

en:HWK